Грушевський — українське прізвище.
 Грушевський Василь Григорович (1896—1915) — військовик, прапорщик, загинув на фронті  Першої світової війни. Син Григорія Миколайовича Грушевського.
 Грушевський Віталій Анатолійович (* 1971) — народний депутат України, член Партії регіонів.
 Грушевський Григорій Іванович (1865—1922) — драматург
 Грушевський Григорій Миколайович (1867—1937) — український церковний та громадський діяч, протопоп Української автокефальної православної церкви. Брат щонайбільше в четвертому поколінні Михайла Грушевського, батько Сергія Грушевського.
 Грушевський Марко Федорович (1865—1938) — церковний діяч, педагог, етнограф, краєзнавець.
 Грушевський Михайло Сергійович (1866—1934) — український історик і політичний діяч, голова Центральної Ради УНР.
 Грушевський Олександр Григорович (1894—1919) — син Григорія Грушевського.
 Грушевський Олександр Сергійович (1877—1942) — дослідник історії України, літературознавець, етнограф, журналіст, син Сергія Грушевського, брат голови Центральної Ради Михайла Грушевського та Г. Шамрай (Грушевської)
 Грушевський Святослав-Андрій Іванович — солдат МВС України, учасник російсько-української війни.
 Грушевський Сергій Григорович (1892—1937) — перший професор історії Донецького інституту народної освіти (Луганськ) у 1923—1933 рр., заступник директора інституту з наукової роботи, далекий родич Михайла Грушевського. Син Григорія Миколайовича Грушевського.
 Грушевський Сергій Федорович (1830—1901) — український професор, батько Михайла Грушевського

Грушевська:
 Грушевська Катерина Михайлівна (1900—1943) — етносоціолог, фольклорист, етнограф, культуролог, перекладач, секретар Українського соціологічного інституту у Відні, дійсний член НТШ у Львові.
 Грушевська Марія-Іванна Сильвестрівна (Вояківська; 1868—1948) — українська вчителька, перекладач. Дружина Михайла, мати Катерини Грушевських.
 Грушевська Ольга Олександрівна (1878—1961) — український історик, літературознавець, шевченкознавець, бібліотекар, букініст. Дослідниця творчості Пантелеймона Куліша та Леоніда Глібова.

 Грушевська — село в Білорусі, Вітебський район, Заронівська сільська рада

Українські прізвища